Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2011 (Кубок России по кёрлингу в дисциплине дабл-микст 2011) проводился со 2 по 4 сентября 2011 года в городе Дмитров на арене Центр фигурного катания и кёрлинга МУ СК «Дмитров». Турнир проводился в 4-й раз.

В турнире приняло участие 20 команд из Москвы (6 команд), Санкт-Петербурга (7 команд), Московской области (4 команды), Калининграда (2 команды) и Челябинска (1 команда).

Обладателями Кубка стала команда «Санкт-Петербург-2», победившая в финале команду «Москва-5» со счётом 8:4. Третье место заняла команда «Калининград-1», победившая в матче за бронзу команду «Санкт-Петербург-7» со счётом 5:1.

Регламент соревнований 
Система проведения соревнований.

 Команды, участвующие в Кубке России, делятся на 4 группы (A, B, C, D) по 5 команд в каждой, далее команды играют в группах по круговой системе. Одна лучшая команда из каждой группы выходит в следующий этап соревнований (плей-офф).
 Во втором этапе команды играют по олимпийской системе: сначала полуфиналы (1-е место группы A со 1-м местом группы C, 1-е место группы B с 1-м местом группы D), команды–победители полуфиналов играют в финальном матче, команды–проигравшие играют в матче за 3-е место.
 Команда, выигравшая финальный матч, считается победителем Кубка России 2011 года.

Команды

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по московскому времени (UTC+3).

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D 

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Полуфиналы 
4 сентября, 13:45

Матч за 3-е место 
4 сентября, 16:30

Финал 
4 сентября, 16:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2011
 Кубок России по кёрлингу среди мужчин 2011
 Кубок России по кёрлингу среди женщин 2011
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2011

2011
Спортивные соревнования в Дмитрове
Спорт в России в 2011 году